Юнисон  (полное название — «Белорусско-британское совместное предприятие закрытое акционерное общество „Юнисон“»; ) — белорусский автозавод.

История 
В мае 1996 года компания Ford подписывает соглашение с белорусским правительством о создании сборочного производства автомобилей марки Ford.
30 июля 1997 года состоялась торжественная церемония открытия нового сборочного производства «Форд Юнисон» в одном из цехов Минского тракторного завода около деревни Обчак Минского района Минской области. Здесь начинается сборка микроавтобусов Ford Transit, а позднее и Ford Escort. Уже с сентября 1997 года начинаются поставки автомобиль в Россию.

В 2000 году компания Ford уходит с белорусского рынка и сборка автомобилей Ford прекращается; всего в 1997—2000 гг. было произведено 3660 автомобилей. Основной причиной отказа от продолжения работы стало введение государством акцизов на автомобили. Корпуса завода были проданы британской компании — производителю пластмассовых изделий.
В 2002 году для загрузки производственных мощностей рассматривалось несколько вариантов: организация производства глушителей и тормозных систем, переработка автомобильных покрышек с металлокордом, сборка автомобилей ГАЗ, ПАЗ и РусПромАвто.

С 2005 года (по другой информации, с 2004 года) на предприятии, получившим название «Юнисон» (Unison) ведётся сборка польских легких грузовиков марки Lublin ().
Однако, в связи с покупкой польской компании концерном Daewoo в 2008 году, сборка прекращается.

С 2006 года начинается сотрудничество «Юнисона» с иранским автомобильным производителем Iran Khodro. 11 августа 2006 года стартовала сборка иранских легковых автомобилей Iran Khodro Samand, которое длилось до 2013 года (было собрано 2 тысячи автомобилей).

В 2011-2012 годах велась сборка легких коммерческих грузовиков KIA K2500.

С 2012 года началось сотрудничество с китайской компанией «Зоту» (), а с 2014 года было подписано соглашение с General Motors, а также с Groupe PSA. Благодаря этому стало возможным наладить сборку автомобилей марки Peugeot и Citroen, а также переоборудовать их в автомобили скорой помощи, специальные микроавтобусы и прочее.

В 2014—2017 годах на предприятии собирались автомобили:
 Peugeot 301, Partner, 508, 3008.
 Citroen C-Elysee, Berlingo, DS4.
 Cadillac ХТ5, Escalade.
 Chevrolet Tahoe.

За январь—сентябрь 2015 года через дилерскую сеть компании было продано 300 Peugeot и 50 Citroen, собранных в Обчаке. По состоянию на 2016 год велось расширение производства с увеличением локализации производства до 30 %: строились покрасочный цех и цех сварки. Проектные мощности предприятия в 2016 году составляли 20 тысяч автомобилей в год.

В 2018 году планировалась сборка внедорожников индийской марки Mahindra.

В 2018—2019 гг. компания вела переговоры о выкупе законсервированного завода General Motors в поселке Шушары около Санкт-Петербурга, но сделка не состоялась. В 2019 году на заводе была произведена пробная партия электромобилей Zotye E200.
В январе 2019 года ФАС России одобрила приобретение аффилированной компанией ООО «Юнисон Авто Рус» этих активов «Дженерал Моторз Авто».

В июне 2020 года было объявлено о начале сборки автомобилей Changan, однако сборка так и не началась.

Современное состояние 
По состоянию на 2021 год предприятие производит спецтехнику на базе микроавтобусов и фургонов ГАЗ, Ford, Mercedes-Benz, Renault и на базе легковых автомобилей Lada, в основном автомобили скорой и медицинской помощи, микроавтобусы и ритуальные автомобили.

С августа 2022 года СП ведёт переговоры с китайским автомобильным производителем BAIC о сборке на своих мощностях автомобилей марки Beijing.

Галерея

Ссылки 
 СП ЗАО «Юнисон»
 «Юнисон» в «Автопром Беларуси»

Примечания 

Автомобилестроительные компании Белоруссии
Торговые марки Белоруссии
Белорусско-китайское сотрудничество
Ford
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании